L'espressione teoria del proiettile magico può riferirsi:

alla "teoria del proiettile unico" avanzata dalla commissione Warren nel rapporto sull'assassinio di John F. Kennedy;
alla sociologica teoria ipodermica.